Коныраулы () — топоним в Казахстане:

 Коныраулы — село в Кзылкогинском районе Атырауской области
 Коныраулы — второе название реки Сарыозен в Костанайской области.